peut désigner :
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
 , anciennement  d'infanterie (États-Unis)
  de bombardement, ancien nom de la  de bombardement
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
 92e brigade mécanisée (Ukraine)